Алёна Колесник (; ) — азербайджанский борец украинского происхождения, трёхкратная бронзовая призёрка чемпионатов Европы, бронзовая призёрка Европейских игр 2019 года.

Биография 
Алёна Колесник родилась 29 января 1995 года в городе Кривой Рог.

В 2011 году стала победительницей Всеукраинского турнира по вольной борьбе имени Богдана Хмельницкого. В январе 2012 года заняла первое место на II Всеукраинском юношеском турнире имени заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.

С 2012 года Алёна Колесник выступает за сборную Азербайджана. В этом же году за сборную Азербайджана принимала участие на юношеском чемпионате мира и Европы.

В 2015 году Колесник стала победительницей молодёжного чемпионата Европы. В 2016 году принимала участие во взрослом чемпионате мира и Европы.

В 2017 году приняла участие во взрослом чемпионате Европы. В этом же году заняла второе место на Исламских играх солидарности, уступив в финале представительнице Киргизии Айсулуу Тыныбековой. 

На чемпионате Европы 2018 года Колесник также как и на прошлогоднем чемпионате взяла бронзу, одолев Залину Сидакову из Белоруссии.

На чемпионате Европы в Бухаресте в 2019 году завоевала бронзовую медаль взрослого чемпионата уступив только в четвертьфинальном матче венгерке Эмеше Барка.

В 2019 году на Европейских играх в Минске, азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль, одолев в решающей схватке Бедиха Гюн из Турции.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Азербайджана